Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1973 — 41-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом второй раз подряд стал бобруйский «Строитель». Последний раз турнир проходил в двух группах по классу мастерства. Следующий раз деление на дивизионы вернулось в 1989 году.

Первая группа

Вторая группа

Западная зона

Восточная зона

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1973 году
1973 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу